Burster steht für:

geografische Objekte
 Burster (Berg) (1051 m), Berg im Westland District in Neuseeland 
 Burster (Fluss), Fluss im nördlichen Mapoon Shire in Australien